Primera División 2000/2001 był 70 sezonem najwyższej ligi piłkarskiej w Hiszpanii. Sezon rozpoczął się 9 września, a zakończył 17 czerwca.

Kluby występujące w sezonie 2000/2001:

Tabela końcowa 

Legenda:
M – mecze,
Z – zwycięstwa,
R – remisy,
P – porażki,
GZ – gole zdobyte,
GS – gole stracone,
Pkt – punkty,
RB – różnica bramek

Real Saragossa zakwalifikował się do Pucharu UEFA jako zwycięzca Copa del Rey.

Wyniki

Pichichi Trophy 

W tym sezonie Real Madryt zdobył swój 28. tytuł mistrza Hiszpanii.

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Hiszpanii
2000 w piłce nożnej
2001 w piłce nożnej
2001 w Hiszpanii